Тербо́н — город за пределами острова Монреаль, на западе провинции Квебек, Канада. Он расположен на северном берегу Ривьер де Миль-Иль и Ривьер-де-прерий, к северу от Монреаля и Лаваля.

Этот город разделён на три сектора, а именно Лашенайе, Ла-Плен и Тербон. Эти секторы раньше были различными городами, но в 2001 году, дали согласие на слияние и сформировали новый город под названием Тербон с населением около 95 000 в 2006 году.

История 

Город Лашене основал в 1670 году дворянин Шарль Обер де Лашене (). Индейцы уже жили на этой территории в то время. Колонизации началась в 1647 году, когда Лашене был объединён с сеньорией Репантиньи. Луи де Лепаж Сент-Клэр, священник, и его сын Рене Лепаж де Сент-Клэр, приобрели сеньорию Тербон 2 сентября 1720 года. Аббат Луи Лепаж де Сент-Клер построил первую церковь в 1734 году и первые усадьбы в 1735 году. Несколько лет спустя, аббат Лепаж основал город с мельницей.

Город Ла-Плен был основан в 1830 году на обломках других городов. В то время, лорды Тербона и Ланайе построили дороги под названием «Шеман де-ла-Гранде Линье» для объединения двух городов. Теперь она называется бульвар Лорье. В 1877 году была построена железная дорога и стимулировала экономический рост. В это время была основана деревня Сен-Жоакен, которая была позже, в 1920 году, переименована в Ла-Плен.

Основателем Тербона, который получил своё название в 1673 году, был Андре Долье-Деланде. После строительства первого деревянного моста в 1834 году, появились две основные улицы. Торговой площадью был Тербон, а сельскохозяйственной площадкой был Сен-Луи де Тербон. В 1985 году два города объединились.

Ссылки 
 Site officiel de la ville de Terrebonne
 Le Trait d’Union, hebdomadaire régional
 La Revue de Terrebonne, hebdomadaire régional
 Histoire de l'île des Moulins, au coeur de Terrebonne

Города Квебека